|-
| 127001 - || || 23 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127002 - || || 30 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127003 - || 2002 GO || 3 d'abril, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127004 - || || 3 d'abril, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 127005 - || || 1 d'abril, 2002 || Needville || Needville
|-
| 127006 - || || 9 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127007 - || || 12 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127008 - || || 12 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127009 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127010 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127011 - || || 14 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127012 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127013 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127014 - || || 15 d'abril, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127015 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127016 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127017 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127018 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127019 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127020 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127021 - || || 15 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127022 - || || 14 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127023 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127024 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127025 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127026 - || || 14 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127027 - || || 14 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127028 - || || 15 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127029 - || || 11 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127030 - || || 6 d'abril, 2002 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 127031 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127032 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127033 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127034 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127035 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127036 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127037 - || || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127038 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127039 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127040 - || || 2 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127041 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127042 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127043 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127044 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127045 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127046 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127047 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127048 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127049 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127050 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127051 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127052 - || || 2 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127053 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127054 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127055 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127056 - || || 4 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127057 - || || 4 d'abril, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127058 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127059 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127060 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127061 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127062 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127063 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127064 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127065 - || || 5 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127066 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127067 - || || 5 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127068 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127069 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127070 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127071 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127072 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127073 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127074 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127075 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127076 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127077 - || || 6 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127078 - || || 8 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127079 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127080 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127081 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127082 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127083 - || || 8 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127084 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127085 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127086 - || || 9 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127087 - || || 9 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127088 - || || 9 d'abril, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127089 - || || 9 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127090 - || || 9 d'abril, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127091 - || || 10 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127092 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127093 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127094 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127095 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127096 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127097 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127098 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127099 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127100 - || || 10 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
7